Alslev (Varde), plaats in de Deense gemeente Varde
Alslev (parochie, Faxe)
Alslev (parochie, Varde)